Fabrizio Ruffo (1744-1827) – cardinale e politico del Regno delle Due Sicilie
 Fabrizio Ruffo (1763-1832) – politico e diplomatico del Regno delle Due Sicilie, II principe di Castelcicala
 Fabrizio Ruffo (1843-1917) – imprenditore e politico italiano